Die Sony Ericsson Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. März bis zum 1. April 2012 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu find in Miami auch die Sony Ericsson Open 2012 der Damen statt.

Im Einzel konnte Novak Đoković seinen Titel durch einen Finalsieg über Andy Murray erfolgreich verteidigen. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Leander Paes die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr mit jeweils neuen Partnern an. Paes konnte an der Seite von Radek Štěpánek das Turnier neuerlich gewinnen.

Der ehemalige Weltranglistenfünfte und Australian-Open-Finalist des Jahres 2007 Fernando González beendete nach seiner Erstrundenniederlage gegen Nicolas Mahut wie zuvor schon angekündigt seine Profi-Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Das Preisgeld betrug 3.973.050 $, die gesamten finanziellen Verpflichtungen betrugen 4.828.050 $.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. März 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)